Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1974/75 war die achte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 1974 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 22. Juni 1975 mit dem 34. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde wie in der Vorsaison als eine zweigleisige Liga konzipiert. Im Gegensatz zur Vorsaison bestand aber eine Gruppe aus 18 Mannschaften statt wie in der Vorsaison aus 22 und die andere aus 17 Mannschaften statt wie in der Vorsaison aus 21. Grund für die Mannschaftsanzahlreduzierung war, dass zwar am Ende der Vorsaison je Gruppe vier Teams abstiegen, aber zur neuen Saison keine Teams aus der unteren Liga dazukamen. Die beiden Gruppen wurden wieder als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet. Erstere wurde mit 18 Mannschaften und Letztere mit 17 Mannschaften gespielt. Die Absteigerzahl je Gruppe wurde ebenfalls erhöht. Statt der zwei letztplatzierten Mannschaften stiegen nun die vier letztplatzierten in die regionale Amateurliga ab. Durch die Senkung der Gruppenanzahl von vier auf zwei und der gleichzeitigen Absteigerzahl je Gruppe blieb aber die Gesamtabsteigerzahl der Liga bei acht Absteigern.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 31 Mannschaften die vier Absteiger aus der 2. Lig Bandırmaspor, PTT SK, Erzurumspor und Lüleburgazspor hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht.

Der türkische Fußballverband leitete nach der Begegnung Ödemişspor – Feriköy SK vom 1. Juni 1975 eine Untersuchung ein, die herausfinden sollte ob bei dieser Begegnung eine Spielabsprache stattgefunden hatte. Der stark abstiegsbedrohte Verein Feriköy hatte die Partie 1:3 für sich entschieden. Die Untersuchung stellte eine Spielabsprache und folglich auch Spielmanipulation fest. Ödemişspor wurden daraufhin vier Punkte abgezogen. Da Feriköy sowieso der Klassenerhalt misslang wurde auf einen Punktabzug verzichtet.

Als Meister Gruppe Rot Elazığspor und der Gruppe Weiß Bandırmaspor erreichten die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Bandırmaspor den direkten Wiederaufstieg in die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Elazığspor die erste Teilnahme seiner Vereinsgeschichte an der 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe Rot Kırşehirspor und PTT SK und aus der Gruppe Weiß Feriköy SK als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1974/75 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1974/75
Fußballsaison 1974/75